Сантијаго Колзинго има више значења:

 Сантијаго Колзинго (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сантијаго Колзинго (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику